Nusatidia är ett släkte av spindlar. Nusatidia ingår i familjen säckspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Säckspindlar
Nusatidia